KNSB Cup (langebaanschaatsen)
KNSB Cup (marathonschaatsen)
KNSB Cup (shorttrack)